Петров може бити:

 Петров (презиме)
 Петров (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Петров (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Петров (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република